WG peut faire référence à :
 Grenade, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 
 WG est l'abréviation en langue allemande pour Wohngemeinschaft, un appartement loué en commun par des étudiants.